Latrobe steht für 
 HMAS Latrobe, ein Schiff der australischen Marine
 La Trobe University, Universität in Melbourne, Australien

Latrobe (La Trobe) ist der Familienname von
 La Trobe (Familie)
 Benjamin Latrobe (1764–1820), Architekt des United States-Capitol
 Benjamin Henry Latrobe, II (1806–1878), amerikanischer Bauingenieur; Eisenbahnbrückenbau
 Charles La Trobe (1801–1875), Gouverneur der Kolonie Victoria
 Johann Friedrich La Trobe (1769–1845), deutschbaltischer Komponist 

Latrobe ist geografische Bezeichnung von
 Latrobe (Pennsylvania), Stadt in den USA
 Latrobe (Tasmanien), Stadt in Australien
 Latrobe City, lokales Verwaltungsgebiet in Victoria (Australien)
 Latrobe River, Fluss in Victoria, Australien
 Latrobe Valley, Tal in Australien, das der Latrobe River durchfließt